Чемпионат Эстонии по футболу 1950 года — 6-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в четвёртый раз (во второй подряд) стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1950
Футбол в СССР в 1950 году
1950-е годы в Эстонии